Le nom flamand Schuiten peut provenir :
du surnom d'un batelier, du néerlandais schuit : bateau ;
d'un bateau sur une enseigne ;
de la forme dialectale du néerlandais schout : maire au Moyen Âge.

Il peut se décliner:
 avec le diphtongue -ui-, -uy- ou -uij-
 avec ou sans le suffixe pluriel -en
 avec ou sans le suffixe génitif -s-
 éventuellement au diminutif (-je-)

Variantes:
 Schuit
 Schuyten, Schuyt, Schuyts, Schuytjens
 Schuijten,  Schuijts

Patronyme

Schuiten 
François Schuiten (1956-), dessinateur belge de bande dessinée.
Luc Schuiten (1944-), architecte belge, frère du précédent.
Robert Schuiten (1912-1997), architecte et peintre belge, père de François et Luc.
Roy Schuiten (1950-2006), coureur cycliste néerlandais.

Liens internes 
Famille Schuiten

Homonymie de patronyme